est un genre fossile de plésiosaures de la famille des Cryptoclididae, ayant vécu au Crétacé inférieur. Le genre compte une seule espèce, .

Historique 
Abyssosaurus a été décrit en 2011 sur la base de fossiles mis au jour en Tchouvachie, en Russie européenne.

Liste des espèces 
Selon  :
 † Abyssosaurus nataliae Berezin, 2011 (espèce type)

Classification

Notes et références

Publication originale

Liens externes 

Plesiosauroidea
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Plésiosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2011